Francesco Lo Cascio (1961) – vibrafonista jazz italiano 
Franco Lo Cascio (1946) – attore e regista italiano
Giorgio Lo Cascio (1951-2001) – cantautore e giornalista italiano
Luigi Lo Cascio (1967) – attore italiano